Nudo in piedi – dipinto di Amedeo Modigliani del 1912 conservato presso il Nagoya City Art Museum a Nagoya 
 Nudo in piedi  – scultura di Amedeo Modigliani del 1913 conservata presso la Australian National Gallery di Canberra 
 Nudo in piedi (Elvira) – dipinto di Amedeo Modigliani del 1918 conservato presso la collezione Walter Hadorn a Berna